Ви́ктор Серге́евич Саве́льев (24 февраля 1928, село Пахотный Угол Тамбовской губернии (ныне Тамбовской области) — 25 декабря 2013, Москва) — советский и российский хирург. Академик Российской академии наук (с 29 мая 1997 года) и Российской академии медицинских наук, член Президиума РАМН, заведующий кафедрой факультетской хирургии Российского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор. Герой Социалистического Труда. Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии Российской Федерации.

Биография 
В 1951 г. окончил 2-й Московский государственный медицинский институт по специальности «хирургия». Работал в качестве ординатора, а затем ассистента и педагога на кафедре факультетской хирургии под руководством академика А. Н. Бакулева.

С 1967 г. заведующий кафедрой факультетской хирургии Первой Градской больницы.

«Он великолепно оперировал — на первый взгляд, вроде, не суетясь, но всегда быстрее других. Медленно, спокойно…Пусть даже какую-то операцию он 50 раз делал, 100 раз. То есть знание топографической анатомии безупречное, в любой области — а сегодня он оперировал желудок, завтра толстую кишку, послезавтра сердце. Но у него атлас всегда был на столе, и он ещё раз посмотрит. Второе, конечно, — быстрое и точное решение тактических вопросов во время операции: что конкретно этому больному поможет. Не так: давай-ка вот это сделаем! а ну-ка вот это попробуем! — такого у него не было. Он заранее всё это обсудит, план операции, со своими помощниками. И шёл на операцию, уже ясно понимая, что он этому больному будет делать конкретно, в зависимости от его сопутствующих заболеваний».

Автор более 500 научных работ, в том числе 19 монографий. Создал передовую научную школу, подготовив более 70 докторов и 180 кандидатов наук. Длительное время возглавлял Всероссийское научное медицинское общество хирургов и Ассоциацию флебологов России.

Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Научная деятельность 
В 1957 г. одним из первых в стране он произвел закрытую комиссуротомию при аортальном стенозе, разработал метод экстракорпорального кровообращения без заполнения аппарата донорской кровью.

На рубеже 1950—1960-х гг. впервые в отечественной медицинской науке опубликованы его работы, посвященные атеросклеротическим окклюзиям аорты и её ветвей, показаниям к реконструктивным и пластическим вмешательствам, технике их выполнения. Хирург Савельев впервые в стране произвел операции протезирования бифуркации аорты и безымянных артерий.

Впервые в Советском Союзе начал всесторонне изучать проблемы флебологии. Ученым была создана теория тромбообразования в венах с учетом изменений коагулолитической системы крови и локальных гемодинамических факторов, определено понятие эмболоопасного венозного тромбоза, разработаны надежные хирургические методы предотвращения легочной эмболии. Научно обосновал и внедрил в клиническую практику терапевтические и оперативные способы лечения этой патологии. Также внедрил в клиническую практику новые диагностические и лечебные технологии успешного лечения венозных трофических язв. На основе углубленных исследований проблем хронической венозной недостаточности В. С. Савельев и его ученики сумели научно обосновать и внедрить в клиническую практику терапевтические и оперативные способы лечения этой распространенной патологии.

В абдоминальной хирургии добился заметного прогресса в ваготомии и органосохраняющим операциям при язвенной болезни, хирургии гнойного перитонита, лечению хирургического сепсиса, инфаркта кишечника, желчно-каменной болезни и панкреонекроза, диагностической и лечебной эндоскопии. Впервые выполнил реконструктивные операции при синдроме верхней полой вены, тромбэктомию при болезни Педжета-Шреттера, оперативные вмешательства по поводу острых тромбозов в системе нижней полой вены.

Ученый разработал концепцию тромбообразования в магистральных венах, изучил особенности гемодинамики и гемостаза при этих состояниях, разработал рентгенологическую и радионуклидную диагностику острых венозных тромбозов и на этой основе предложил принципы консервативного и оперативного лечения больных с острым тромбозом магистральных вен.

Семья 
Супруга — Савельева Галина Михайловна (1928—2022), академик РАМН и РАН, Герой Труда РФ (2018), лауреат Государственной премии СССР и премии Правительства РФ. Сын — Савельев Сергей Викторович. Внуки: Савельев Игорь Сергеевич (1979 г. рожд.), Савельев Виктор Сергеевич (1987 г. рожд.).

Награды, премии, почётные звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1973)
 Государственная премия СССР (1975)
 Орден Ленина (1978)
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1988, орден Ленина и медаль «Серп и Молот») — за большие заслуги в развитии советского здравоохранения, плодотворную научно-педагогическую деятельность и в связи с шестидесятилетием со дня рождения
 Государственная премия Российской Федерации 1992 года в области науки и техники (28 марта 1993) — за разработку и внедрение в практику новых методов профилактики и лечения тромбоэмболии легочной артерии
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (16 августа 1996) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 Демидовская премия (2002)
 Премия имени А. Н. Бакулева (2002) — «за выдающийся личный вклад в развитие сердечно-сосудистой хирургии и новых научных направлений»
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (22 февраля 2003) — за большой личный вклад в развитие отечественного здравоохранения и многолетний плодотворный труд
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (27 февраля 2003) — за большой вклад в развитие медицинской науки и подготовку высококвалифицированных кадров
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (19 декабря 2007) — за выдающиеся достижения в области медицинской науки и здравоохранения
 Золотая медаль «Выдающемуся хирургу мира»
 Большая золотая медаль Н. И. Пирогова (РАМН) (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 Описание достижений В. С. Савельева по случаю 80-летия
 

Хирурги по алфавиту
Хирурги СССР
Хирурги России
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Лауреаты Демидовской премии
Похороненные на Троекуровском кладбище